Váradi József
 Váradi József (1845–1918) színész, színigazgató
 Váradi József (?–1854) az 1848-49-es magyar szabadságharc hőse, a bukás után is részt vett Habsburg-ellenes összeesküvésben, Sepsiszentgyörgy határában végezték ki, 1854-ben.
 Váradi József (1950) erdélyi magyar matematikatanár és szakíró
 Váradi József (1965) közgazdász

Várady József
 Várady József (1770–1858) püspök, főrend
 Várady József (1800–1883) kancelláriai tanácsos
 Várady József (1883–?) földbirtokos, országgyűlési képviselő
 Várady József (1930–2008) református lelkész
 Várady József (1939–2008) állatorvos, egyetemi tanár
 Várady József (1940) fordító

Jegyzetek